Lattichpflanze steht als Begriff für:

 eine Pflanze aus der Gattung der Lattiche
 die Lattichpflanze im Lattichgarten als Kultgegenstand, siehe Lattichgarten